Julián Simón Sesmero (Villacañas, 1987. április 3. –) spanyol motorversenyző, a MotoGP 125 köbcentiméteres géposztályában versenyez.

Karrierje 

A MotoGP-be a 2002-es szezonban került, ekkor a 4 futamon, amelyen elindult, 2 pontot szerzett. Később a Hondáról Malagutira, majd Apriliára váltott. 2005-ben megnyerte eddigi egyetlen versenyét, a brit nagydíjat. A 2007-es és 2008-as szezonban a negyedliteresek között versenyzett, majd 2009-re visszatért a 125 köbcentisekhez, ahol rögtön világbajnok lett. Annak ellenére sikerült megszereznie a világbajnoki címet, hogy a katalán nagydíjon egy körrel korábban ünnepelte a futamgyőzelmét, és végül csak negyedik lett.

2010 óta az újonnan létrejött Moto2-es géposztályban versenyez. Itt első éve sikerült a legjobban, amikor Toni Elías mögött másodikként zárt összetettben, érdekesség, hogy futamgyőzelem nélkül. Azóta elvétve állhatott csak dobogóra, és értelemszerűen első futamgyőzelmére is várnia kell még.

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

Jegyzetek 

Spanyol motorversenyzők
1987-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek